Hayk är i armenisk mytologi alla armeniers anfader.

Enligt armenisk tro är Hayk en historisk person som härstammar i nedstigande led från Jafet, Noaks son.

Hayk hamnade i konflikt med prästerskapet kring guden Bel i Babylon och drog sig därför tillbaka till berget Ararat.

Armenisk mytologi